Afuera steht für
Islote Afuera
Afuera-Inseln